Унион и Либертад има више значења:

 Унион и Либертад (Сан Агустин Чајуко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Унион и Либертад (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Унион и Либертад (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику